Tamarite de Litera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tamarit de Llitera / Tamarite de Litera, ort, Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Tamarite de Litera (kommun i Spanien), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar